Le patronyme français Lamotte, Lamothe ou Lamote (parfois Lamot ou Lamoot dans le nord) renvoie à une origine toponymique : la motte : tertre ou butte féodale.

Patronyme 

 Alfred de Vergnette de Lamotte (1806-1886), œnologue français ;
 Alphonse Lamotte (1844-1914), graveur français ;
 Christophe Lamotte (-19?-), réalisateur et scénariste ;
 Élisa Lamotte (1919-2013), actrice française ;
 Émilie Lamotte (1876-1909), conférencière et pédagogue, militante anarchiste et néo-malthusienne française ;
 Étienne Lamotte (1903-1983), prêtre et indianiste belge ;
 Fabian Lamotte (1983-), footballeur allemand ;
 Henri-Martin Lamotte (1899-1967), artiste peintre ;
 Jean-Pierre Lamotte-Rateau (1800-1887), homme politique français ;
  (1820-1883), médecin, pharmacien et botaniste dont l’abréviation botanique standard est Lamotte ;
 Martin Lamotte (1947-), acteur ;
 Maxime Lamotte (1920-2007), généticien des populations, écologue français ;
 Michel de Lamotte (1955-), homme politique belge ;
 Philippe, baron Christophe de Lamotte-Guéry (1769-1848), général français du  ;
 Pierre Louis François Paultre de Lamotte (1774-1840), militaire français des  ;
 Robert Smith Lamotte (fl. 1952), botaniste dont l’abréviation botanique standard est R.S.Lamotte.

Dans la fiction 
 Mado Lamotte, personnage de Luc Provost.

Toponyme 

 Lamotte, ancienne commune française de Lot-et-Garonne, aujourd'hui intégrée à Tournon-d'Agenais ;
 Lamotte-Warfusée, commune de la Somme ;
 Lamotte-Beuvron, commune du Loir-et-Cher ;
 Lamotte-Brebière, commune de la Somme ;
 Lamotte-Buleux, commune de la Somme ;
 Lamotte-du-Rhône, commune du Vaucluse.

Voir aussi 
 Arrêt dame Lamotte
 Forêt de Lamotte-Beuvron